La Fàbrica Fontdevila i Torres és una obra del municipi de Martorell (Baix Llobregat) inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
Es tracta d'un conjunt d'edificacions de mitjans del segle passat. Són naus de quatre plantes amb les instal·lacions corresponents per l'aprofitament de l'aigua del Llobregat. Són construïdes amb maó.

Història 
La colònia de Can Bros té el seu orígens a principis del  amb l'establiment de diferents indústries. La primera fàbrica de filats fou la de Miquel Elies (1817) i amb diferents propietaris es treballà a Can Bros fins a 1967. Des d'aquella any la degradació de totes les construccions ha anat augmentant.

Referències 

Patrimoni monumental de Martorell
Edificis de Martorell
Fàbriques de Catalunya